A competição do individual masculino da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada na Arena de Gelo Gangneung, localizado na subsede de Gangneung nos dias 16 e 17 de fevereiro. O programa curto foi realizado em 16 de fevereiro e a patinação livre no dia 17 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

Programa curto

Patinação livre

Geral

Individual masculino